Wheatley kan syfta på:

Fiktiva personer med namnet Wheatley
 Wheatley (Portal) – en rollfigur i datorspelet Portal 2

Geografi

Storbritannien
 Wheatley (parish) – ett parish i grevskapet Oxfordshire och riksdelen England
 Wheatley, Oxfordshire – by i England